Phyllodon (dier), een geslacht van dinosauriërs
 Phyllodon (mos), een geslacht van mossen